Mizrahi ou Mizrachi (, litt. oriental) peut faire référence :
 aux Juifs mizrahim.
 à un mouvement sioniste religieux mondial, le Mizrahi.
 à un parti politique israélien disparu, le Mizrahi.
 à un mouvement politique et syndicat israélien disparu, le Hapoel Hamizrahi.
 à une banque israélienne, la Mizrahi-Tfahot.
 à un mouvement social chez les Juifs mizrahim, la Coalition arc-en-ciel démocratique mizrahi.
 à un type d'hébreu.
 à un genre musical israélien.

Mizrahi ou Mizrachi est également un patronyme :
 Acher Mizrahi (1890-1967), est un chanteur et musicien tunisien originaire de Palestine.
 Alon Mizrahi (1971-), est un footballeur israélien.
 Avi Mizrahi est un général israélien.
 Eliyahou Mizrahi (vers 1450-vers 1525), est un rabbin ottoman.
 Isaac Mizrahi (1961-), est un styliste et animateur de télévision américain.
 Moshé Mizrahi (1931-2018), est un réalisateur et scénariste israélien.
 Moshé Mizrahi (1980-), est un basketteur israélien.
 Motti Mizrachi est un artiste multimédia israélien.
  (1967-), est un footballeur israélien.
 Ofir Mizrahi (1993-), est un footballeur israélien.
 Shimon Mizrahi (1939-), est le président du Maccabi Tel Aviv Basket-ball Club. 
 Togo Mizrahi (1901-1986), est un réalisateur et producteur de cinéma égyptien.
 Valerie Mizrahi (1958-), une biologiste moléculaire sud-africaine
 Yossi Mizrahi (1958-), est un footballeur, entraîneur et dirigeant de football israélien.

Voir aussi 
 (18997) Mizrahi, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme